Wierzbówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Wierzbówka, un village de la voïvodie de Łódź
 Wierzbówka, un village de la voïvodie de Lublin